Brouardel steht für:

 Brouardel Point, Landspitze in der Antarktis
 Paul Brouardel (1837–1906), französischer Mediziner